Michal Krčmář (ur. 23 stycznia 1991 we Vrchlabí) – czeski biathlonista, srebrny medalista ZIO w Pjongczangu i mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 15 stycznia 2009 roku w Novym Měscie, startując w zawodach Pucharu Europy, gdzie zajął 52. miejsce w sprincie. Na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti wywalczył srebrny medal w sztafecie. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 11 lutego 2012 roku w Kontiolahti, zajmując 73. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 14 grudnia 2013 roku w Annecy, gdzie w tej samej konkurencji zajął 23. miejsce. W 2014 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując 60. miejsce w biegu indywidualnym i jedenaste w sztafecie. Był też między innymi piąty w tych konkurencjach podczas mistrzostw świata w Oslo w 2016 roku. Swoje pierwsze podium w Pucharze Świata osiągnął 15 stycznia 2017 roku w Ruhpolding, podczas biegu pościgowego w którym zajął 3. miejsce.

W 2018 roku podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu został wicemistrzem olimpijskim w sprincie. Rozdzielił tam na podium Niemca Arnda Peiffera i Włocha Dominika Windischa. Był tam też między innymi siódmy w biegu indywidualnym i sztafecie.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia 
 
 

Czescy biathloniści
Czescy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni we Vrchlabí
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1991